Спортсмен года в Литве выбирается с 1956 года. До 2014 года победителю вручался приз — статуэтка бронзового лучника, с 2014 года вручается премия в нескольких категориях.

Лауреаты

Литература 
 (red.) Steponas Maculevičius, Doloresa Baltrušiene, Znajomość z Litwą. Księga tysiąclecia. Tom pierwszy. Państwo, Kraštotvarka, Kaunas, 1999, ISBN 9986-892-34-1, s. 270-271

Ссылки 
 Naujas metų sportininko rinkimų projektas – rinksime geriausią vyrą ir moterį 
 Спортсмен года в Литве 2008 

Спортсмены года Литвы
Спорт в Литве